Le tournoi de tennis d'Atlanta est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du  au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alycia Moulton et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Atlanta
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en avril 1983
Tennis en mai 1983